Perren  ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Perren (1928–1960), Schweizer Skirennfahrer und Bergführer
 Claudia Perren (* 1973), deutsche Architekturtheoretikerin 
 Diego Perren (* 1965), Schweizer Curler
 Ernesto Perren (* 1942 als Ernest-Joseph Perren), Schweizer Schriftsteller
 Gottlieb Perren (1926–2014), Schweizer Skisportler und Bergführer
 Kevin van der Perren (* 1982), belgischer Eiskunstläufer